Elincourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Élincourt, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Élincourt-Sainte-Marguerite, kommun i departementet Oise,